Silanotettix är ett släkte av insekter. Silanotettix ingår i familjen torngräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Torngräshoppor
Silanotettix